Фондако:

 Фондако деи Тедески — дворец в Венеции, расположен на Гранд-канале, вблизи моста Риальто. 
 Фондако деи Турки — дворец в Венеции, расположен на Гранд-канале.